Tani  – sito archeologico nel governatorato di Sharqiyya, in Egitto
Tanis  – comune francese della Bassa Normandia (Manica)
Tanis  – variante del nome proprio di persona femminile Tanith
Tanis Mezzelfo  – personaggio fantasy della saga di Dragonlance.